Plusieurs cathédrales ont été nommées cathédrale Saint-Michel en l'honneur de l'archange Michel :

  à la  :
 la cathédrale Saint-Michel-et-Tous-les-Anges de Bridgetown ;
  en  :
 la cathédrale Saint-Michel de Lida ;
  au  :
 la basilique-cathédrale Saint-Michel de Sherbrooke,
 la cathédrale Saint-Michel de Toronto;
  en  :
 la cathédrale Saint-Michel de Qingdao ;
  en  :
 la cathédrale Saint-Michel de Man ;
  en  :
 la cathédrale copte orthodoxe Saint-Michel d’Assouan ;
  en  :
 la cathédrale Saint-Michel de Carcassonne,
 la cathédrale Saint-Michel de Rikitea en Polynésie française,
 la cocathédrale Saint-Michel de Sospel ;
 en  :
 la cathédrale Saint-Michel de Coïmbatore ;
 en  :
 la cathédrale Saint-Michel de Bevagna ;
  au  :
 la cathédrale Saint-Michel de Coventry en Angleterre ;
  en  :
 la cathédrale Saint-Michel de Belgrade.

Michel
~

ru:Храм Архангела Михаила#Соборы